Amerikai Egyesült Államok
 Brush Prairie (Texas)
 Brush Prairie (Washington)